Sittenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Curtis Sittenfeld (* 1975), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Conrad Sittenfeld (1862–1918), deutscher Schriftsteller, Biograf und Chefredakteur der Berliner Morgenpost, siehe Konrad Alberti
 Ludwig Sittenfeld (1852–1910), deutscher Schriftsteller und Kaufmann

Siehe auch:
 Julius Sittenfeld, Verlag